Sloane Stephens ha battuto in finale Nastas'sja Jakimava 6–3, 6–1.

Teste di serie

  Nastas'sja Jakimava (finale)
  Sabine Lisicki (semifinali)
  Sophie Ferguson (quarti di finale)
  Olivia Sanchez (primo turno)

 Sally Peers (primo turno)
 Sloane Stephens (campionessa)
 Stefanie Vögele (secondo turno)
 Mandy Minella (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Camparini Gioielli Cup 2011